La Federation Cup 1989 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 27ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 40 nazionali. Il World Group si è giocato all'Ariake Tennis Forest Park di Tokyo in Giappone dall'1 al 9 ottobre e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto la Spagna.

Turno di qualificazione
Tutti i match si sono giocati al Ariake Tennis Forest Park di Tokyo in Giappone su campi in cemento.

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale, le perdenti giocano le qualificazioni al turno di consolazione.

Tabellone principale

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di Consolazioni

Qualificazioni

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale del turno di consolazione

Tabellone principale

Collegamenti esterni